Ávila (grad), grad u Španjolskoj,
 Ávila (pokrajina), španjolska provincija,
 Ciego de Ávila, kubanski grad,
 Ciego de Ávila (pokrajina), kubanska pokrajina